Anneville ist der Name folgender Orte in Frankreich:

 Anneville-Ambourville, Gemeinde im Département Seine-Maritime
 Anneville-en-Saire, Gemeinde im Département Manche
 Anneville-sur-Mer, Gemeinde im Département Manche
 Anneville-sur-Scie, Gemeinde im Département Seine-Maritime
 Annéville-la-Prairie, Gemeinde im Département Haute-Marne

in den Vereinigten Staaten:
 Anneville (Delaware), im Kent County

Siehe auch:
 Annville
 Annieville